La philanthropie ouverte (Open philanthropy) est la doctrine selon laquelle le programme d'action, la gouvernance, les réalisations et l'efficacité des organisations caritatives doivent être ouvertes et publiques, en particulier aux donateurs et à toute partie prenante. 

La théorie de la gouvernance open source préconise l'application des principes du mouvement du logiciel libre à la démocratie afin de permettre aux citoyens intéressés de s'impliquer directement dans le processus législatif. 

Le mouvement de l'altruisme efficace insiste fortement sur l'analyse de la transparence des organisations caritatives. L'Open Philanthropy Project, une collaboration entre GiveWell, Charity Navigator et Good Ventures (cofondée par un cofondateur de Facebook) « imagine un monde dans lequel les philanthropes documenteront et partageront de plus en plus leurs recherches, leurs raisonnements, leurs résultats et leurs erreurs, afin que chacun apprenne plus rapidement et serve le monde plus efficacement ».

Histoire 
Depuis 2007, plusieurs blogueurs et écrivains, dont Mark Surman proposent le concept de "philanthropie ouverte", avec peu de succès au début. Début 2010, Lucy Bernholz exposa de nouveau le concept selon lequel les organisations à but non lucratif devraient suivre les pratiques de l'Open Source et de l'Open Government.

Contenu 
Les principes directeurs des organisations conformes à ce principe incluent:

Efficacité organisationnelle 
Les plans, budgets, dépenses et programmes doivent garantir que l'organisation se concentre sur sa mission. La majorité des fonds dépensés doit financer des actions. Les coûts administratifs et de collecte de fonds doivent être maintenus dans des limites raisonnables, visant plus de 75% des fonds alloués aux programmes et au développement de l'organisation.

Efficacité du programme 
Les organisations doivent disposer d'une méthodologie documentée pour mesurer et rapporter précisément des réalisations des programmes et du coût réel par bénéficiaire. Elle doivent prendre en compte, éventuellement soustraire, les actions réalisées avec d'autres organisations. Le coût des actions doit être raisonnable sans sacrifier le service, sa qualité ni sa pérennité. 

Le plan d'action doit être à la fois durable et évolutif, et utiliser des modèles imitables par d'autres organisations. Les activités de financement doivent répondre aux besoins anticipés. Les actions doivent démontrer le nombre élevé de bénéficiaires, l'effet doit être durable sur des années. Un suivi et des recherches a posteriori doivent tester l'impact, la valeur, la durabilité et le potentiel de montée en puissance des solutions. Les indicateurs doivent être pertinents, précis, complets.

Gouvernance, contrôles et conformité 
L'organisation doit documenter une feuille de route annuelle, ainsi que les processus stratégiques, les informations fiscales, l'ensemble devant être partagé avec les parties prenantes. La direction doit examiner les délivrables clés avec identification et ventilation des risques, par type. La gestion des risque doit intégrer des contrôles, des responsabilités, une surveillance et des rapports. Une règle de comportement éthique doit être énoncée dans toutes les activités de l'organisation. Les décisions et les actions doivent être expliquées de manière proactive aux parties prenantes, notamment le gouvernement, les donateurs, les bénéficiaires et le grand public.

Partages des enseignements et données 
Au fur et à mesure que l'organisation se développe, implémente, teste, puis perfectionne ses procédures, elle devra partager ses enseignements de manière non compétitive avec d'autres organisations susceptibles d'en tirer profit. Les contenus multimédias (vidéo, images, audio) devront être partagés et publiés sous licence open source Creative Commons, sans utilisation commerciale et les données rendues interopérables.

Rapport et transparence 
Les organisations doivent publier et mettre à disposition, de manière pratique, les données importantes sur l’organisation (effectifs, ressources, gouvernance). Les rapports doivent être dans un format pratique et peuvent inclure des rapports imprimés, numériques, audio ou être mis en ligne en temps réel. Tous les rapports doivent être publiés en temps utile, en particulier les données financières, les déclarations fiscales. Les organisations doivent faire de leur mieux pour assurer l'exactitude et l'actualité des informations publiées; elles doivent corriger rapidement les informations incorrectes.

Limites pratiques 
Des limites à la transparence existent en pratique, telles que les publications qui seraient interdites par la loi ou qui compromettraient la sécurité des personnes ou des organisations. Les articles avec des accords contractuels de confidentialité ou de licence ne sont pas divulguées, ainsi que les informations sur les donateurs sauf permission explicite. Le droit des marques s'appliquent.

Voir également 

 GiveWell
 Giving What We Can
 Charity Navigator
 Altruisme efficace
 Gagner pour donner

Références 

Science politique
Philanthropie
Association ou organisme philanthropique